Jugoslovanska nogometna reprezentanca je nekdanja državna nogometna reprezentanca, ki je predstavljala Jugoslavijo na mednarodnih tekmah med letoma 1920 in 1992. Upravljala jo je Jugoslovanska nogometna zveza. Reprezentanca je osemkrat nastopila na svetovnih prvenstvih, kjer je kot najboljšo uvrstitev dvakrat dosegla četrto mesto, štirikrat je nastopila na evropskih prvenstvih, kjer je dvakrat osvojila naslov evropskega podprvaka, na olimpijskih igrah po je osvojila eno zlato, tri srebrne in eno bronasto medaljo.

Velika tekmovanja

Svetovna prvenstva

Evropska prvenstva

Nogometaši in selektorji

Vidnejši nogometaši (nad 15 nastopov) 

 
 Mirsad »Žvaka« Baljić
 Mehmed Baždarević
 Miroslav »Meho« Brozović
 Josip Bukal
 Mirsad Fazlagić
 Džemal Hadžiabdić
 Faruk Hadžibegić
 Vahid Halilhodžić
 Davor Jozić
 Josip »Škijo« Katalinski
 Enver Marić
 Muhamed Mujić
 Vahidin Musemić
 Ivica »Švabo« Osim
 Dušan Bajević
 Haris Škoro
 Blaž Slišković
 Safet Sušić
 Franjo Vladić
 Zlatko Vujović
 
 Vladimir Beara
 Bruno Belin
 Rudolf Belin
 Stjepan Bobek
 Ivan Buljan
 Zlatko Čajkovski
 Tomislav Crnković
 Ivan Gajer
 Franjo Glazer
 Ivan Gudelj
 Ivan Horvat

 Tomislav Ivković
 Dražan Jerković
 Jurica Jerković
 Mirko Kokotović
 Gustav Lehner
 Vlatko Marković
 Anđelko Marušić
 Frane Matošić
 Jozo Matošić
 Marko Mlinarić
 Dražen Mužinić
 Željko Perušić
 Luka Peruzović
 Danijel Premerl
 Robert Prosinečki
 Petar Radaković
 Josip Skoblar
 Franjo Šoštarić
 Ivica Šurjak
 Bernard Vukas
 Zoran Vulić
 Velimir Zajec
 Slaven Zambata
 Ante Žanetić
 Branko Zebec
 Aleksandar Živković
 
 Darko Pančev
 Dragoslav Šekularac
 Vujadin Stanojković

 
 Dragoljub Brnović
 Ljubomir Radanović
 Dejan Savićević
 Predrag Mijatović
 
 Jovan »Kule« Aćimović
 Milorad Arsenijević
 Aleksandar Atanacković
 Nenad Bjeković
 Vladislav Bogićević
 Vujadin Boškov
 Zvezdan Čebinac
 Ivan Ćurković
 Predrag Đajić
 Dragan Džajić
 Vladimir Durković
 Milan Galić
 Svetislav Glišović
 Dragan Holcer
 Bernard Hügl
 Milutin Ivković
 Živorad Jevtić
 Miodrag Jovanović
 Fahrudin Jusufi
 Bora Kostić
 Dobrosav Krstić
 Vojin Lazarević
 Blagoje »Moša« Marjanović
 Vojislav Melić
 Jovan Miladinović
 Miloš Milutinović
 Rajko Mitić
 Tihomir Ognjanov

 Dragan Pantelić
 Blagoje Paunović
 Miroslav Pavlović
 Ilija Pantelić
 Aleksandar Petaković
 Ilija Petković
 Ognjen »Olja« Petrović
 Vladimir »Pižon« Petrović
 Vladica Popović
 Zdravko Rajkov
 Spasoje Samardžić
 Slobodan Santrač
 Branislav Sekulić
 Miloš Šestić
 Milutin Šoškić
 Ljubiša Spajić
 Jovan Spasić
 Predrag Spasić
 Branko Stanković
 Dragoslav Stepanović
 Dragan »Piksi« Stojković
 Nenad Stojković
 Silvester Takač
 Aleksandar Tirnanić
 Velibor Vasović
 Todor Veselinović
 Fadil Vokrri
 Đorđe Vujadinović
 Dobrivoje Zečević

 Srečko Katanec
 Maksimilijan Mihelčič
 Branko Oblak
 Danilo Popivoda
  Dejan Bauman

Nogometaši z največ nastopi

Selektorji

Statistika

Proti posamičnim reprezentancam

Zunanje povezave 

Jugoslavija
Reprezentanca
Nogomet